Ву́лиця Баку́ніна — назва вулиць у деяких населених пунктах України та країн колишнього СРСР.

Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Київ.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Мукачево.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Первомайськ Миколаївської області.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Харків.

Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Воронеж.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Пенза.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Смоленськ.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Твер.
 Вулиця Бакуніна — вулиця у місті Томськ.

Вулиці, названі на честь людей